Музаффар ад-дин Кукбури (иначе Музаффар ад-Дин Гёкбёри) правитель Ирбиля в 1190—1232/1233 годы, полководец Салах ад-Дина.

Вассал 
Музаффар ад-дин происходил из рода  и был сыном Али Кучука, правившего в северной Месопотамии. Али Кучук был вассалом Имад ад-Дин Занги и в 1144 стал наместником Мосула, а в 1145 году получил во владение Ирбиль, а потом Синджар и Харран.
Али Кучук планировал передать власть в Ирбиле Музаффар ад-дину.
В 1168 году после смерти Али Кучука его сыновья разделили его владения иначе Ирбиль получил младший сын Юсуф Зайн ад-дин, (под опекой Муджахид-ад-дина Каймаза), а Музаффар ад-дин бежал в Харран.

В 1174 году намечалась война Нур ад-дина Занги (вассалами которого были Музафар ад-дин и Юсуф Зайн ад-дин) и Салах ад-Дина. Но при подготовке войны Нур ад-дин неожиданно умер. Салах ад-Дин овладел Дамаском, женился на вдове Нур ад-Дина и объявил себя опекуном пасынка Исмаила ас-Салиха. Под предлогом защиты прав сына Нур ад-дина Салах ад-Дин начал подчинять Сирию. Вассалы Зангидов пытались сопротивляться. 22 апреля 1176 в битве при Хатине Салах ад-Дин разбил войско Гази Сайф ад-Дина Мосульского возглавляемое Музаффар ад-дином. После побед одержанных Салах ад-Дином ему удалось покорить всю Сирию кроме Халеба, а в 1180 году был подписано двухлетне перемирие с Зангидами и их вассалами (Артукидами и Бектенгидами). В 1182 году Салах ад-Дин подчинил Халеб и ему подчинились вассалы Зангидов египетскому султану.
Музаффар ад-дин был одним из первых кто перешел на сторону египетского султана.

Музаффар ад-дин активно поддерживал Салах ад-Дина в его войнах с крестоносцами и Зангидами. В 1185 году он женился на сестре Салах ад-Дина

В 1187 году в битве при Хаттине, где мусульмане сражались с крестоносцами, Музаффар ад-дин командовал левым флангом

Правитель Ирбиля 
В 1190 после смерти брата Юсуфа Зайн ад-дини Музаффар ад-дин унаследовал Ирбиль и Шахназар, но Харран и Эдессу Салах ад-Дин забрал и передал Умару.
 
После смерти Салах ад-Дина в 1193 году пошел Музаффар ад-дин пошел на сближение с рядом Зангидов. Так в начале XIII века Арслан-шах I Мосульский пытался захватить у своего двоюродного брата Кутб ад-Дина Мухаммада принадлежащий тому Синджар, так как тот признал верховенство египетского султана Аль-Адиля. Музаффар ад-дин связанный родством с этим султаном разорил в окрестностях Мосула городок Ниневэ после чего отступил к Ирбилю.

Совместные действия Музаффар ад-дина, Кутб ад-Дина Мухаммада и малика Ашрафа Мусы (сына Аль-Адиля) привели к тому, что в битве у селения Кафар-Заммару Арслан-шах I потерял всю армию и бежал в Мосул с четырьмя спутниками.

В 1218 году умер правитель Мосула Масуд II ибн Арслан-шах. Власть он передал десятилетнему сыну Арслан-шаху II и регенту Бадр ад-Дину Лулу Но с этим был не согласен дядя Арслан-шаха II — Имад-ад-дин Зенги, правитель крепостей Акр и Шуш. Имад-ад-дин Зенги, подержанный Музаффар ад-дин Кукбури напал на мосульские владения. Им удалось захватить крепости Хаккар и Завзан. После вмешательства , к которому обратился Бадр ад-Дин за помощью (был прислан отряд Айбека), войско нападавших было разбито и заключен мир.

В 1219 году умер Арслан-шах II и его трехлетний брат Махмуд Насир ад-дин был Бадр ад-Дином Лулу провозглашен новым атабеком Мосула. Имад-ад-дин вновь попытался захватить Мосул. Воспользовавшись тем, что Бадр ад-дин направил часть войск во главе со своим сыном на помощь Аль-Ашрафу и его брату Аль-Камилю в Египет Имад-ад-дин двинулся в поход. Бадр ад-Дин отозвал войска Айбека находившиеся в Нисибине. Недалеко от Мосула войска Имад-ад-дина и Музаффар-ад-дина Ирбильского встретились с противниками и вновь состоялось сражение. Айбек смог разбить Имад-ад-дина, воевавшего на левом фланге, но Музаффар-ад-дин воевавший в центре разбил Бадр ад-дина. После битвы Музаффар-ад-дин ушел в Ирбиль и вновь был заключен мир.

В 1224 году Джелал ад-Дин Манкбурны начал поход в Месопотамию. Перезимовав в хузистанском городе Шустере он в 1225 году направил в Багдад предложение заключить союз против монголов. Багдадский халиф в ответ призвал вассалов: Куш-Темура во главе 20.000 и Музаффар ад-Дина Ирбильского во главе 10.000 армии наказать хорезмшаха. В битве у Гуты Куш-Темур был разбит и погиб. По словам Рашид ад-Дина Куш-Темур «имевший десятикратное преимущество» потерпел поражение так как возгордившись не дождался подхода ирбильского войска и в пылу боя угодил в засаду. А позже у Тикрита Джелал ад-Дин смог лично захватить в плен ехавшего во главе ирбильского войска Музаффар ад-Дина Кукбури. После личной встречи Джелал ад-Дин одарил Музаффар ад-Дина и отпустил домой. В 1225 году Музаффар ад-Дин примкнул к союзу заключенному между двумя султанами: хорезмшахом Джелал ад-Дином и румским султаном Кей-Кубадом I. Также к союзу примкнул владетель Дамаска Ашраф Муса (ал-Малик ал-Муаззам). Оба союзника хорезмшаха приказали упоминать имя Джелал ад-Дина на хутбе и на монетах.

В 1230 году во время завоеваний Джелал ад-Дина Манкбурны на Ближнем Востоке к нему прибыли послы аль-Мустансира они просили, чтобы Джелал ад-Дин не требовал подчинения у Бадр ад-Дина Лулу (правящего Мосулом), Музаффар ад-Дина (правившего Ирбилем), Шихаб ад-дина и Имад ад-Дина Пахлавана (правителя ал-Джибала) так как они являются вассалами халифа. В ответ Джелал ад-Дин приказал не упоминать имя халифа в хутбе. Постепенно против него сложилась большая коалиция правителей ближнего востока. В неё вошли багдадский халиф, египетский и румский султаны. В 1231 году Джелал ад-Дин погиб.

В 1232/1233 году (630 год хиджры) Музаффар ад-дин Кукбури умер. У него не было сыновей и поэтому после своей смерти он уступил (Рыжов писал, что он продал, Стэнли Лэн-Пуль, что завещал) Ирбиль халифу ал-Мустансиру.

Внутренняя политика 
Музаффар ад-Дин во время своего правления в Ирбиле строил больницы, мечети, медресе, базары. Турецкие исследователи со ссылкой на Ибн Халликана утверждали, что на эти цели Музаффар ад-Дин регулярно выделял определенную часть своих доходов. Количество денег которые выделял Музаффар ад-дин Кукбури на благотворительность распределялось следующим образом: 300 000 динаров для проведение Мавлида, 200 000 для  попавших в плен, 100 000 на дома милостыни (оказывавшие помощь нуждающимся), 100 000 для гостевых домов и 30 000 динаров, "чтобы провести воду в Мекку". 

Каждый понедельник и четверг правитель Ирбиля лично проверял работу своих больниц. Один из врачей Музаффар ад-Дина — Ибрагим бин Исмаил бин Мехмет занимался лечением глаз. Правитель Ирбиля оказывал покровительство паломникам, построив для них гостиницы. Также были построены дом для вдов и дом для сирот

Примечания

Литература 
 
 
 
 Бахауддин ибн Шаддад Saladin Or What Befell Sultan Yusuf, Palestine Pilgrims' Text Society, London.
 
 
 
 

 Эрлихман В. В. Правители Мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 4 тт

Ссылки 
 IV. Бегтегиниды на сайте «Руниверс»

Персоналии:История Ирака
Бегтегениды